Линч може да се отнася за:
 Чарлс Линч (1736 – 1796);
 Уилям Линч (1742 – 1820);
 Джак Линч;
 Джон Линч;
 Дейвид Линч, режисьор;
 Линчуване
 Линч – колумбийска теленовела, 2012 г.